Příjmení Albers má více nositelů:

 Bernd Albers (1957–2022) – německý architekt a vysokoškolský pedagog
 Clem Albers (asi 1903–1991) – americký fotograf
 Eef Albers (* 1951) – nizozemský kytarista
 Focke Albers (* 1940) – německý botanik
 Hans Albers (1891–1960) – německý herec
 Henry Albers (1904–1987) – německý chemik
 Herbert Albers (1908–2001) – německý lékař
 Christijan Albers (* 1979) – nizozemský automobilový závodník
 Johannes Albers (1890–1963) – německý politik (CDU)
 Josef Albers (1888–1976) – německý malíř a teoretik umění
 Ken Albers (1924–2007) – americký zpěvák
 Martin Albers (* 1975) – německý kickboxer
 Matt Albers (* 1983) – americký basketbalista
 Michael Albers (* 1966) – německý politik (SPD)
 Paul Albers (* 1985) – kanadský hokejista
 Peter Albers (1901–1955) – německý politik (CDU)
 Wolfgang Albers (* 1955) – německý právník

Externí odkazy